Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Chris Evert e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Elise Burgin e Joanne Russell 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Mary Lou Daniels /  Anne White (semifinali)

 Elise Burgin /  Joanne Russell (finale)
 Zina Garrison /  Kathy Rinaldi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1986